Himilcó (en llatí Himilco, en grec antic Ἱμίλκων) va ser un militar cartaginès, oficial a l'exèrcit d'Anníbal, que va conquerir la ciutat de Petèlia al Bruttium l'any 216 aC després d'un setge d'uns quants mesos en els quals els assetjats van patir severament de fam, segons diu Titus Livi.

Appià diu que el conqueridor de Petèlia va ser Hannó, però en realitat Hannó era el comandant en cap del Bruttium i no dirigia aquesta operació concreta.

Referències 

Cartaginesos